

Astronomia 
 4159 Freeman – asteroide della fascia principale

Geografia 

 Freeman – città della Contea di Hutchinson, Dakota del Sud
 Freeman – township della Contea di Clare, Michigan
 Freeman – città della Contea di Cass, Missouri
 Freeman – città della Contea di Crawford, Wisconsin

Fumetti 
 Freeman – Serie a fumetti creata da Gianluca Piredda e disegnata da Vincenzo Arces, pubblicata su Skorpio (Editoriale Aurea)

Musica 
 Freeman – rapper francese
 Freeman – album di Burning Spear del 2003
 Freeman – album dei Labyrinth del 2005

Persone

Altro 
 Freeman – cognome
 Sindrome di Freeman-Sheldon – malattia genetica

Pagine correlate 
 Robert Freeman